Вильнюс — топоним.
 Вильнюс — город, столица Литовской республики.
 Вильнюс — железнодорожная станция Литовских железных дорог.
 Вильнюс — международный аэропорт столицы Литвы.
 «Вильнюс» — литературно-художественный и общественно-политический журнал Союза писателей Литвы
 «Вильнюс» — музыкальный конкурс, проводимый в Вильнюсе в 1990-х годах.
  — футбольный клуб из города Вильнюс, существовавший в 1974—2008 годах.
  — футбольный клуб из города Вильнюс, основанный в 2019 году.
 «Вильнюс» — название существовавшего в 2005—2012 годах футбольного клуба  в 2011 году.
 Вильнюс — бывший кинотеатр в Минске.